Пампльега ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 24 км². Население — 373 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Vista Aérea

Муниципалитеты Бургоса